Маяди́ковська сільська рада () — муніципальне утворення у складі Бірського району Башкортостану, Росія. Адміністративний центр — село Маядиково.

Населення 
Населення — 849 осіб (2019, 969 у 2010, 970 у 2002).

Склад 
До складу поселення входять такі населені пункти:

Примітки 

Поселення Бірського району